Parral ist

 Parral (Chile), eine Stadt in Chile
 Parral (Chihuahua), eine Stadt in Mexiko
 Parral (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bistum Parral, in Mexiko gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Parral
 ein Reberziehungssystem

Siehe auch:
 El Parral
 Paral (Begriffsklärung)